Catalogue — () — студийный альбом американского музыканта Джона Хартфорда, выпущенный в 1981 году.

Об альбоме 
Диск был записан студии на «Cinderella Studios», в Мадисоне, штат Теннесси. Запись производилась на аналоговом магнитофоне Scully на скорости 76,2 см/c (30 дюйм/c) с шумопонижением dbx. Используемые микрофоны для записи: Sennheiser 451 Telefunken U-87 для банджо и гитары, U-67 Telefunken для вокалов и скрипки, и Shure 545’s для .

Список композиций

Участники записи 
 Джон Хартфорд
Производство
 Продюсер: Майкл Мелфорд
 Дизайн обложки: Венди Терри/Портфолио
 Фотограф: Дин Диксон
 Директор: Кейт Кейс, Stone County

Примечания 

Альбомы Джона Хартфорда